Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007 — 13-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2007 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Николас Альмагро
 Парный турнир —  Томаш Зиб /  Давид Шкох

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Потито Стараче со счётом 4-6, 6-2, 6-1.
 Альмагро выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стараче сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Потито Стараче
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Николас Альмагро
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=6}}

 Парный турнир 
  Уэсли Муди /  Тодд Перри''' обыграли  Ива Аллегро /  Себастьяна Прието со счётом 7-5, 7-5.
 Муди выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Перри выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Валенсии

 ATP Тур 2007

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Апрель 2007 года
2007